Snake River kan syfta på följande:
 Snake River, flod i centrala USA, 
 Snake River, British Columbia, vattendrag i Kanada, 
 Snake River, Yukon, vattendrag i Kanada,